Долговский сельсовет:

Белоруссия 
 Долговский сельсовет — сельсовет в Солигорском районе Минской области.
 Долговский сельсовет — сельсовет в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Долговский сельсовет — в Новичихинском районе Алтайского края.
 Долговский сельсовет — в Данковском районе Липецкой области (упразднён в 2011 году).
 Долговский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (до 1954)